

Aziende 
 Ganz – azienda ungherese
 Ganz – società canadese di giocattoli nota per Webkinz

Geografia

Austria 
 Ganz – frazione di Matrei in Osttirol, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Ganz – ex comune ora frazione di Mürzzuschlag, città nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Ganz – frazione di Schwarzenau, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Germania 
 Ganz – frazione di Kyritz, città nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin (Brandeburgo)

Persone 
 Bruno Ganz – attore svizzero
 Donna Ganz – tennista statunitense
 Maurizio Ganz – calciatore e allenatore italiano
 Simone Andrea Ganz – calciatore italiano, figlio di Maurizio
 Milos Ganz – hockeista su ghiaccio italiano

Altro 

 115885 Ganz –  asteroide della fascia principale
 Ganz Andere – espressione tedesca

Pagine correlate 
Roberto Ganz
Gantz (disambigua)